MTS est un sigle qui signifie :
 Dans l'industrie, MTS désigne la méthode des temps standard (voir aussi chrono-analyse) ;
 En économie, MTS est le sigle de Manitoba Telecom Services, la principale compagnie de télécommunications de la province du Manitoba au Canada ;
 En finance, MTS est le sigle de Mercato dei Titoli di Stato, surnommé le Telematico, principal marché électronique des emprunts d'État de la zone euro, fondé en Italie en 1988 ;
 En médecine,  MTS désigne les maladies transmissibles sexuellement ;
 En physique, MTS est le système d'unités de mesures physiques où les unités de base sont le mètre pour les longueurs, la tonne pour les masses et la seconde pour le temps (voir conversion des unités) ;
 En télécommunications :
 MTS désigne le Multiplexeur Terminal Synchrone installé en extrémité de lien SDH (voir aussi hiérarchie numérique synchrone),
 Mobile Telephone System, l'un des premiers protocoles de téléphonie mobile ;
 Dans le domaine de l'informatique :
 Multi-Threaded Server, serveur pouvant traiter plusieurs requêtes simultanément,
 Microsoft Transaction Server,
 ".MTS" est une des extensions possibles pour des fichiers AVCHD, un format vidéo mis au point par Sony et Panasonic. On rencontre aussi ".M2TS" et ".M2T",
 MIDI Tuning Standard, un mécanisme de changement de tempérament en MIDI ;
 prêts à Moyen Terme Spéciaux, pour l'installation des jeunes agriculteurs en France.